

Codici 
 CNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Blosser Municipal, Concordia (Kansas), Stati Uniti

Videogiochi 
 Crash Nitro Kart  – videogioco per PlayStation 2